Il doppio del torneo di tennis Delray Beach Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michael Sell e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Oren Motevassel e Daniele Musa 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Neville Godwin /  Myles Wakefield (semifinali)
 Michael Sell /  Kevin Ullyett (Campioni)

 David DiLucia /  Chris Haggard (quarti di finale)
 Rikard Bergh /  Robbie Koenig (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Delray Beach Challenger 1997